Porto Seguro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Porto Seguro (gemeente), een gemeente in deze microregio